Epson R-D1 — первый в мире цифровой дальномерный фотоаппарат, разработан компанией Seiko Epson, выпускался с 2004 года по 2014 год фирмой Cosina.

Модификации: Epson R-D1s, Epson R-D1x и Epson R-D1xG (с 2009 года).

Технические характеристики 
 Корпус изготовлен из магниевого сплава.
 Сенсор — ПЗС-матрица с размером 23,7×15,6 мм (APS-C). 6,1 млн. (3008×2000) пикселей. Матрица адаптирована для работы с широкоугольными объективами.
 Объектив съёмный, крепление — байонет Leica M.
 Кроп-фактор 1,53; нормальный объектив — с фокусным расстоянием 35 мм.
 Видоискатель оптический, совмещён с дальномером, увеличение окуляра 1×.
 В поле зрения видоискателя видны переключаемые кадровые рамки для сменных объективов с фокусным расстоянием 28, 35 и 50 мм.
 Экран — 2,0 дюймовый TFT-дисплей, 130 тыс. пикселей, с регулировкой яркости.
 Фотографический затвор фокальный, с электронным управлением, с вертикальным движением шторок, выдержки от 1 до 1/2000 сек и «В». Курковый взвод затвора.
 Режимы отработки экспозиции: ручной и автоматический с приоритетом диафрагмы.
 Экспокоррекция ± 2 EV с шагом 1/3 EV.
 Центральный синхроконтакт, выдержка синхронизации 1/125 сек.
 Запись кадров в формате JPEG и Raw.
 Резьба штативного гнезда 1/4 дюйма.
 Отсутствует:
 автоспуск;
 автофокус;
 цифровой зум;
 аудио- и видеозапись;
 видеовыход (подключение к телевизору);
 прямая печать с помощью принтера;
 USB.

Ссылки 

 Epson R-D1: испытания фотоаппарата
 Epson R-D1, информация о камере
 Epson R-D1 на Rangefinderforum.com
 Цифровая фотокамера R-D1 — то, что никогда не ждали от Epson

Цифровые дальномерные фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2004 году